Qeqertaralaa bezeichnet:
 Qeqertaralaa (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralaa (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland